Cyganek ist der Name von:
 Cyganek (Nowy Dwór Gdański) (deutsch Tiegenhagen), Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen

 Ulrich Cyganek (* 1958), deutscher Kirchenmusiker und Herausgeber